Михаи́л Ба́сов:
 Басов, Михаил Васильевич (1902—1950) — советский партийный и государственный деятель, председатель Госплана РСФСР.
 Басов, Михаил Иванович (1907—?) — советский инженер-механик, лауреат Ленинской премии.
 Басов, Михаил Михайлович (род. 1977) — российский режиссёр-документалист, медиахудожник.
 Басов, Михаил Семёнович (1924—1994) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Басов, Михаил Юрьевич (род. 1954) — советский и российский актёр, Заслуженный артист РФ (2009).
 Басов, Михаил Яковлевич (1892—1931) — советский психолог.